Fenchel ist

 die einzige Pflanzenart der Gattung Foeniculum, siehe Fenchel

der Familienname folgender Personen:
 Heinz Fenchel (1906–1988), deutsch-israelischer Szenenbildner und Architekt
 Käte Fenchel (1905–1983), deutsche Mathematikerin
 Tobias Fenchel (1849–1910), deutscher Missionar in Südwestafrika
 Tom Fenchel (* 1940), dänischer Meeresbiologe
 Werner Fenchel (1905–1988), deutsch-dänischer Mathematiker
 Wilhelm Fenchel (1873–1938), hessischer Politiker (HBB, DVP)